Masis (, auch Massis; etwa „groß“, „riesig“) steht für:
 Masis (Stadt), Stadt in der armenischen Provinz Ararat
 Masis (Dorf), Dorf in der armenischen Provinz Ararat

 armenischer Name des Ararat, Berg im Osten der Türkei
 Azad Masis („edler/freier Masis“), Großer Ararat
 P’ok’r Masis („kleiner Masis“), Kleiner Ararat
 Nech Masis, alter armenischer Name des Süphan Dağı, Berg im Osten der Türkei
 alter armenischer Name des Cudi Dağı, Berg im Südosten der Türkei, latein Masius, bei Strabon to Masion oros 

Masís ist der Familienname folgender Personen:
 Javier Masís (* 1953), Fußballspieler aus Costa Rica
 Marco Masís (* 1989), US-amerikanischer Reggaeton-Produzent, siehe Tainy

Massis ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Massis (1886–1970), französischer Rechtsintellektueller